Heitler ist der Familienname folgender Personen:

 Don Heitler (1936–2018), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Walter Heitler (1904–1981), deutscher Physiker